Svinsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Svinsjön, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (11,8 ha)
Svinsjön (Stengårdshults socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (6,86 ha)
Svinsjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (4,17 ha)
Svinsjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Svinsjön (Åkers socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Vaggeryds kommun,  (24,8 ha)
Svinsjön, Västergötland, sjö i Borås kommun, 
Svinsjön, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,  (32,6 ha)
Svinsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Svinsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (3 ha)
Stora Svinsjön, sjö i Lekebergs kommun,  (6,9 ha)
Svinsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (37,1 ha)
Svinsjön (Nyeds socken, Värmland), sjö i Forshaga kommun och Karlstads kommun,  (19,6 ha)
Svinsjön, Gästrikland, sjö i Sandvikens kommun,  (21,4 ha)

Se även
Svinasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn